Osoby o tym nazwisku:
 Arturo Rivera Damas − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Juan Velasco Damas − hiszpański piłkarz
 Vítor Damas − portugalski piłkarz

Inne o tej nazwie:
 Daewoo Damas − mikrovan produkowany przez Daewoo i Uz-Daewoo